W56 peut faire référence à :
 Contact avec un animal marin, d’après la classification internationale des maladies ;
 W56, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres